Tenisový turnaj na okruhu WTA New Haven Open at Yale 2012 se konal ve dnech 17. až 25. srpna v americkém New Havenu na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem. Hrálo se v areálu Cullman-Heyman Tennis Center. Událost byla řazena do kategorie WTA Premier Tournaments jako poslední součást US Open Series. Do roku 2010 turnaj nesl název Pilot Pen Tennis. Odměny činily 600 000 USD.

Obhájkyní singlového titulu byla Dánka Caroline Wozniacká, která turnaj vyhrála čtyřikrát. V semifinále proti ruské tenistce Marii Kirilenkové skrečovala zápas v úvodní sadě. Vítězkou se stala Petra Kvitová, která ve finále zdolala Kirilenkovou ve dvou setech. Potvrdila tím celkový triumf v US Open Series 2012. Ženskou čtyřhru opanovaly deblové světové jedničky Liezel Huberová a Lisa Raymondová.

Dvouhra 
Dvě nejvýše nasazené hráčky měly v prvním kole volný los.
  Agnieszka Radwańská (2. kolo, skreč)
  Petra Kvitová (vítězka)
  Caroline Wozniacká (semifinále)
  Sara Erraniová (semifinále)
  Marion Bartoliová (čtvrtfinále)
  Dominika Cibulková (čtvrtfinále)
  Maria Kirilenková (finále)
  Lucie Šafářová (čtvrtfinále)

 Jiná forma účasti v turnaji 
Následující hráčky získaly divokou kartu do hlavní soutěže dvouhry:
  Petra Kvitová
  Bethanie Matteková-Sandsová
  Laura Robsonová

Následující hráčky si zajistily účast v hlavní soutěži z kvalifikace:
  Tímea Babosová
  Nicole Gibbsová
  Alexa Glatchová
  Olga Govorcovová
  Věra Duševinová – jako šťastná poražená
  Melanie Oudinová – jako šťastná poražená

 Odhlášení 
z dvouhry
  Kaia Kanepiová (zranění Achilovy šlachy)
  Christina McHaleová (onemocnění gastrointestinálního traktu)
  Anastasija Pavljučenkovová
  Flavia Pennettaová (zranění zápěstí)
  Francesca Schiavoneová (onemocnění gastrointestinálního traktu)
ze čtyřhry
  Paola Suárezová (zranění zad)

 Skrečování 
z dvouhry
  Mona Barthelová (onemocnění gastrointestinálního traktu)
  Varvara Lepčenková (zranění zápěstí)
  Agnieszka Radwańská (zranění pravého ramena)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 Horní polovina 

 Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= M Bartoli
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= L Robson
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= S Stephens
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= T Paszek
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=PR
| RD1-team05= Á Szávay
| RD1-score05-1=63
| RD1-score05-2=4
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=| RD1-score06-1=77
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= B Mattek-Sands
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=4
| RD1-team08= S Errani
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=8
| RD1-team09= L Šafářová
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= V Lepčenko
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=1r
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= C Pironkova
| RD1-score11-1=5
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Ť Čeng
| RD1-score12-1=7
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= N Gibbs
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= A Glatch
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=4

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= M Bartoli
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=0
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=
| RD2-team02= S Stephens
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=3

| RD2-seed03=
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=4
| RD2-team04= S Errani
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=8
| RD2-team05= L Šafářová
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Ť Čeng
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=0
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= N Gibbs
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2/WC
| RD2-team08= P Kvitová
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=5
| RD3-team01= M Bartoli
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=2
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=4
| RD3-team02= S Errani
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=8
| RD3-team03= L Šafářová
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=2/WC
| RD3-team04= P Kvitová
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=4
| RD4-team01= S Errani
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=2/WC
| RD4-team02= P Kvitová
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=
}}

 Čtyřhra 

 Nasazené páry 
  Liezel Huberová /  Lisa Raymondová (vítězky)  Andrea Hlaváčková/  Lucie Hradecká (finále)
  Katarina Srebotniková/  Čeng Ťie (semifinále)
  Nuria Llagosteraová Vivesová /  María José Martínezová Sánchezová ''(čtvrtfinále)

 Pavouk 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= L Huber  L Raymond
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= V Duševina  O Govorcova
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= N Grandin  V Uhlířová
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=[8]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Ť-žung Čuang  Š Pe'er
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=[10]

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= K Srebotnik  Ť Čeng
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= T Babos  S Stephens
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=Alt
| RD1-team07=
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= A Klepač  A Rosolska
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= K Date-Krumm  Á Szávay
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= L Lee-Waters  M Moulton-Levy
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Ch-ťing Čan  K Jans-Ignacik
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=62
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=4
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=77
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= A-L Grönefeld  K Peschke
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=5
| RD1-score13-3=[10]
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= A Amanmuradova  K Bondarenko
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=7
| RD1-score14-3=[8]

| RD1-seed15= 
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=65
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= A Hlaváčková  L Hradecká
| RD1-score16-1=77
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= L Huber  L Raymond
| RD2-score01-1=77
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Ť-žung Čuang  Š Pe'er
| RD2-score02-1=65
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=3
| RD2-team03= K Srebotnik  Ť Čeng
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2='7
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= A Klepač  A Rosolska
| RD2-score04-1=3
| RD2-score04-2=5
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05=

Reference

Externí odkazy 
 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

WTA Tour 2012
Connecticut Open
Tenis v USA v roce 2012